Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Women's Open) van 2006 vond plaats van 17 tot en met 23 juli 2006 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 78e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennis­toernooi van Cincinnati 2006. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Patty Schnyder was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Katarina Srebotnik.

De ongeplaatste Vera Zvonarjova uit Rusland won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Sloveense Katarina Srebotnik in twee sets. Zvonarjova wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2006. Zij incas­seerde US$ 28.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Laura Granville en Abigail Spears had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Spears speelde samen met Carly Gullickson – zij waren het vierde reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Maria Elena Camerin en Gisela Dulko won het toer­nooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Marta Domachowska en Sania Mirza in drie sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Italiaanse Camerin had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Argentijnse Dulko vijf.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Cincinnati 2006
Cincinnati